Feierabendweg ist der Name von

 Feierabendweg (Bochum)
 Feierabendweg (Bremen), 1914 errichtete Reihenhausanlage mit 22 Wohnhäusern im Bremer Stadtteil Gröpelingen
 Feierabendweg (Frankfurt)
 Feierabendweg (Karlsruhe) Siedlungsstraße in Mühlburg zwischen der Keplerstraße und der Siemensallee in der Weingärtensiedlung